Prosto w serce – amerykański film
 Prosto w serce – polski serial telewizyjny
 Prosto w serce – album muzyczny zespołu Hańba!